Hans (gemeente), een gemeente in het Franse departement Marne
Hans (stripreeks), een sciencefictionstripreeks getekend door Grzegorz Rosiński op scenario van André-Paul Duchâteau
Hans (voornaam), een jongensnaam
Hanseiland, een betwist eiland tussen Canada en Groenland
Abraham Hans (1882-1939), Belgisch schrijver van Nederlandse afkomst

HANS kan verwijzen naar:
Head and Neck Support system, een veiligheidssysteem voor coureurs